

Patronyme

 Dave Pelzer (1960- ), écrivain américain. 
 Jacques Pelzer (1924-1994), saxophoniste et flûtiste de jazz belge.
 Micheline Pelzer (1950-2014), batteuse de jazz belge.
 Géraldine Pelzer-Salandra (1957- ), femme politique belge.